Ikki Arai (Chiba, 8 de novembro de 1993) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Ikki Arai começou a carreira no Yokohama F. Marinos. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight